Patrocínio (economia) — financiamento empresarial em troca de propaganda ou outro benefício
 orago - santo padroeiro
 Patrocínio simultâneo — tipificação de crime contra a administração da Justiça, no Brasil
 Marketing esportivo — utilização do esporte como ferramenta de comunicação corporativa ou institucional
 Patrocínio na Roma Antiga — forma de relacionamento específica na antiga sociedade romana entre o patrono e seus clientes 
 Mecenato — incentivo e patrocínio de atividades artísticas e culturais

Toponímia 
 Paripiranga — município brasileiro da Bahia, anteriormente denominado "Patrocínio do Coité"
 Patrocínio (Minas Gerais) — município brasileiro de Minas Gerais
 Patrocínio do Muriaé — município brasileiro de Minas Gerais
 Patrocínio Paulista — município brasileiro de São Paulo

Desambiguação